Le fenicie – Tragedia di Euripide
 Le fenicie – Tragedia di Lucio Anneo Seneca
 Le fenicie – Tragedia perduta di Frinico
 Le fenicie – Tragedia perduta di Lucio Accio